Absenkung steht für
 Bordabsenkung im Straßenbau
 Gleisabsenkung im Gleisbau
 Grundwasserabsenkung in der Hydrologie
 Nachtabsenkung in der Heiztechnik